Bassiouny ist der Nachname von:
 Abdul-Hamid Bassiouny (* 1972), ägyptischer Fußballspieler
 Mahmoud Ahmed Mohamed Bassiouny (* 1986), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Mohamed el-Bassiouny, ägyptischer Handballspieler